Collejón puede referirse a:
 el nombre común de la planta Moricandia arvensis
 el nombre común de la planta Silene vulgaris
 el nombre común de la planta '''''Vaccaria hispanica